Chapelle Sainte-Rita (lieu de culte dédié à sainte Rita de Cascia) peut faire référence à :

 La chapelle Sainte-Rita de Paris ;
 La chapelle Sainte-Rita de Nice ;
 La chapelle Sainte-Rita de Béziers ;
 La chapelle Sainte-Rita de Cervione ;
 La chapelle Sainte-Rita de Curgies ;
 La chapelle Sainte-Rita de Juziers ;
 La chapelle Sainte-Rita d'Argentré ;
 La chapelle Sainte-Rita de Fontenay-aux-Roses ;
 La chapelle Sainte-Rita de Vaux-sur-Seine ;
 La chapelle Sainte-Rita de Béziers ;
 La chapelle Sainte-Rita de Sainte-Rose ;
 La chapelle Sainte-Rita de Brasménil, en Belgique ;
 La chapelle Sainte-Rita de Bellevue, en Suisse.

Rita
~